Лига Майор 1946/1947 ()  — 4-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1948/1949
Мексика
Мексика
1946 год в Мексике
1947 год в Мексике